Scotia Centre heißen folgende Gebäude:
Scotia Centre (Calgary), Hochhaus mit Einkaufszentrum in der kanadischen Provinz Alberta
Scotia Centre (Saskatoon), Einkaufszentrum in der kanadischen Provinz Saskatchewan